Miejscowości w USA:
 Ellicottville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Ellicottville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Ellicottville (ang. Ellicottville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus